Word of Mouth Jaco Pastorius albuma (1981)
Word of Mouth Toni Basil-albuma (1981)
Word of Mouth The Kinks-album (1984)
Word of Mouth The Wanted-album (2003)